GR — аббревиатура. Может означать:
 GayRomeo
 Google Reader
 Government Relations
 Глутатионредуктаза
 Число Грасгофа
 Греко-римская борьба
 Код Греции по ISO 3166

См. также 
 гр
 .gr